Aleksiej Białynicki-Birula (1864–1937) – rosyjski zoolog i badacz polarny
 Andrzej Białynicki-Birula (1935–2021) – polski matematyk
 Iwo Białynicki-Birula (ur. 1933) – polski fizyk teoretyk
 Teodor Białynicki-Birula (1886–1956) – polski lekarz, przyjaciel Witkacego.
 Witold Białynicki-Birula (1872–1957) – malarz, pejzażysta
 Krzysztof Birula-Białynicki (1944–2014) – polski hokeista, olimpijczyk